Niemcy:
 Lahnstein – miasto w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Lahn

Osoby:
 Manfred Lahnstein – niemiecki polityk
 Miriam Lahnstein – niemiecka aktorka